Jorge Vidal Faraj, conhecido simplesmente como Jorge Faraj (Rio de Janeiro, 9 de julho de 1901 – Rio de Janeiro, 14 de junho de 1963) foi um compositor e poeta brasileiro.

 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro